

Biologia
Dispersão biológica: conjunto dos processos que possibilitam a fixação de indivíduos de uma espécie num local diferente daquele onde viviam os seus progenitores.

Estatística
 Dispersão estatística, medida de variabilidade de uma distribuição em relação à média.

Física
Dispersão (física): fenômeno onde a velocidade de fase de uma perturbação periódica no meio depende da frequência da mesma.
Relação de dispersão: diagrama expressando a frequência em função do comprimento de onda, ou, de forma equivalente, a velocidade de fase em função da frequência para um dado meio.
Dispersão (óptica): fenômeno que causa a separação de uma onda em várias componentes espectrais com diferentes frequências.
Dispersão (ondulatória): mudança da forma da onda inicial quando esta passa por um meio cuja velocidade das ondas do meio depende do comprimento da onda.
Dispersão de Rayleigh: dispersão da luz ou qualquer outra radiação electromagnética por partículas muito menores que o comprimento de onda dos fótons dispersados.
Dispersão de Rutherford: fenômeno que foi explicado por Ernest Rutherford, em 1909, e levou ao desenvolvimento da teoria orbital do átomo.

Química
Dispersão (química): mistura de duas ou mais substâncias, em que as partículas de uma fase – a fase dispersa – se encontram distribuidas no seio da outra – a fase dispersante.
Dispersão coloidal: sistema no qual um ou mais componentes apresentam pelo menos uma de suas dimensões dentro do intervalo de 1 nm a 1 µm.

Dispersao